Koehn ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Koehn (1932–2009), deutsche Germanistin und Historikerin
 Clemens Koehn (* 1976), deutscher Althistoriker
 Emil Koehn (1859–1913), deutscher Vereinsgründer und Gründer karitativer kirchlicher Einrichtungen
 Franz Koehn (* 1889; † im 20. Jahrhundert), deutscher Filmarchitekt
 Gottfried Koehn (* 1948), deutscher Politiker der SPD
 Hans-Günther Koehn (1937–2018), deutscher Jurist
 Henry Koehn (1892–1963), deutscher Kulturforscher
 Herma Koehn (* 1944), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Ilse Koehn (1929–1991), deutsch-amerikanische Grafikerin und Schriftstellerin 

Siehe auch:
 Köhn (Begriffsklärung)